

Anno 
 134 o 134 a.C.

Codici 
 134  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Groszschwabhausen

Matematica 
 134 – numero